Forest kan syfta på:

 Forest (bok) – en bok utgiven av den australiska författaren Sonya Hartnett

Personer 
 Lee de Forest (1873–1961), en amerikansk uppfinnare
 Forest Whitaker (1961–), en amerikansk skådespelare, regissör och filmproducent

Geografi

Australien 

 Forest (ort i Australien), Tasmanien, Circular Head,

Belgien 

 Forest, Belgien, kommun, Bryssel,

Frankrike 

 Forest-sur-Marque, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Forest-Saint-Julien, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Forest-en-Cambrésis, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Guernsey 

 Forest (parish),

USA 

 Forest, Louisiana, Natchitoches Parish, 
 Forest, Louisiana, West Carroll Parish, 
 Forest, Mississippi, Mississippi, Scott County, 
 Forest, Virginia, Bedford County, 
 Forest, Ohio, Hardin County,

Se även 
 Nottingham Forest FC – en engelsk fotbollsklubb
 Lake Forest

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar